Горохова Светлана Георгиевна (род. 21 мая 1959 года, Саратов) — российский учёный-медик, врач, специалист в области внутренних болезней, кардиологии и . Доктор медицинских наук, профессор.

Биография 
Окончила лечебный факультет 2-го Московского государственного медицинского института им. Н. И. Пирогова. С 1997 по 2014 годы — в ММА им. И. М. Сеченова, ассистент, а затем доцент Кафедры гематологии и гериатрии, профессор Кафедры семейной медицины, а также научный сотрудник Института управления здравоохранением.

С 2013 по 2017 год — руководитель Лаборатории экспериментальной кардиологии и секретарь учёного совета Научного клинического центра ОАО «РЖД».

С 2017 года — профессор Кафедры профессиональной патологии и производственной медицины Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

Научная деятельность 
Специалист в области диагностики внутренних болезней, организации здравоохранения, фармакоэкономики, . Инициатор и организатор научных проектов по разработке технологий персонализированной медицины (, ) у пациентов трудоспособного возраста, а также биоритмологии.

Участвовала в разработке государственных стандартов в области здравоохранения, а также отраслевых стандартов, протоколов ведения больных,
клинических руководств и учебных пособий.

Автор более чем 270 публикаций в российских и зарубежных изданиях, в том числе «Российском медицинском журнале», журналах «Терапевтический архив», «Клиническая медицина», «Физиология человека», «Вестник Российской академии медицинских наук», Value in Health и Journal of Cardiology, а также монографий и книг, в том числе в соавторстве с О. Ю. Атьковым, И. Н. Денисовым и А. З. Цфасманом.

Ответственный секретарь Европейского Конгресса по клинической геронтологии.

Член Российского и Европейского кардиологического общества, Европейского общества биоритмологов и Международного общества фармакоэкономических исследований и оценки результатов (ISPOR).

Избранные публикации

Монографии

В соавторстве

Ссылки 
 Профиль на сайте ResearchGate

Примечания 

Преподаватели РМАПО
Кардиологи России
Кардиологи по алфавиту
Доктора медицинских наук
Выпускники РГМУ